Добровольческая антикоммунистическая милиция (, ), также известная под прозвищем Белая гвардия () — словенская антикоммунистическая организация, сотрудничавшая в годы Второй мировой войны с немецкими и итальянскими оккупантами. Создана официально 6 августа 1942 года как отделение одноимённой итальянской , действовавшей в итальянской зоне оккупации Словении. Определённую поддержку милиции оказывало римско-католическое духовенство, настроенное против коммунистов.

Предшественники 
Предшественниками Добровольческой антикоммунистической милиции были так называемые «деревенские сотни» или «деревенская стража» () — военизированные части, состоявшие из крестьян, которые охраняли имущество и жизнь местных в случае нападения партизанских отрядов. Поводом к их созданию стал тот факт, что в случае ночных нападений партизан итальянские войска часто не поднимались по тревоге и не отправлялись на защиту деревень от партизан, несмотря на отдельные заявления. Инициаторами создания таких деревенских отрядов были убеждённые противники коммунистов — богатые крестьяне, градоначальники, предприниматели (буржуа), а также представители католического духовенства.

Летом 1942 года стали образовываться первые отряды деревенской самообороны: 17 июля 1942 года первый такой отряд появился в деревне . Личный состав был плохо обучен и плохо вооружён, а отряды ограничивались защитой своих деревень, не переходя в наступление, и при боях против партизан нередко попросту не оказывали сопротивления. Основную идеологическую поддержку «деревенской страже» оказывала , лидером которой был последний бан Дравской бановины Марко Натлачен, и Римско-католическая церковь. Сами же итальянцы относились к отрядам с большим недоверием.

Образование 
Инициатором создания единой Добровольческой антикоммунистической милиции стал генерал Марио Роботти, командующий 11-м армейским корпусом Королевской итальянской армии. До этого организации с точно таким же названием образовывались в разных частях Югославии в зонах итальянской оккупации. Коммунисты, а позже все деятели Освободительного фронта назвали милицию «Белой гвардией» по аналогии с русским антибольшевистским движением. На случай краха стран блока «оси» Добровольческая антикоммунистическая милиция намеревалась выступить против коммунистов, формально поддержав западных союзников.

Поскольку в одиночку итальянцы не могли и не хотели бороться против партизан, 6 августа 1942 года всю деревенскую стражу объединили в MVAC (Milizia volontaria anticomunista, итальянское название милиции). Бойцам милиции выдали устаревшие образцы оружия. Контакты с оккупационными властями Италии установили как словенские политики, так и римско-католическое духовенство. Так, , один из лидеров Католического действия в Словении, 1 апреля 1942 года отправил итальянской военной администрации меморандум с предложением создания автономной службы безопасности в виде некоей академической организации, а также создания отрядов городской охраны и всеобщей службы деревенской безопасности.

В сентябре 1943 года после капитуляции Италии значительная часть сторонников MVAC ушла в  и заперлась в , где намеревалась отсиживаться вплоть до высадки союзников. Однако партизаны обстреляли Туряк, используя трофейное вооружение: 19 сентября 1943 года , а большая часть милиции уничтожена. Всего во время войны погибло 813 бойцов милиции, из них 414 во время осады замка Туряк и после его взятия (арестованы и казнены партизанами за сотрудничество с итальянскими оккупантами). Немногочисленные остатки примкнули к Словенскому домобранству и либо погибли, либо были казнены после войны, либо получили тюремные сроки.

С ноября 2005 по октябрь 2009 годов в Словении действовала специальная комиссия по расследованию преступлений словенских коллаборационистов (в т.ч. Добровольческой антикоммунистической милиции), рассекретив архивы и документы о преступлениях к октябрю 2009 года.

Структура 
Добровольческая антикоммунистическая милиция была организована по территориальному принципу: одна рота несла службу на одной заставке. Единственной крупной мобильной единицей был полк «Легион смерти» из трёх батальонов, который фактически был центром связи: сами же отряды милиции подчинялись итальянскому командованию. Взводы меньшего размера были отнесены к батальонам ардити: в такие взводы входили добровольцы, которые являлись переводчиками и проводниками при батальонах. Численность отрядов на июль 1943 года составляла 6134 человека: 5064 человека на 107 заставах, 953 в Легионе смерти и 117 в батальонах ардити.

Примечания

Литература 
 Stevan K. Pavlowitch, Hitler's new disorder: The Second World War in Yugoslavia, Columbia University Press, 2008
 Jure Aleksić: Izdajalec ali heroj? Blagoslavljanje kipa Lamberta Ehrlicha na Teološki fakulteti . Mladina, 3. junija 2002
 Tone Ferenc, "Padec fašizma in kapitulacija Italije pred petindvajstimi leti", Kronika 16, št. 3 (1968), s. 177. Dokument v zbirki Digitalne knjižnice Slovenije
 Bojan Godeša, Boris Mlakar, Mojca Šorn, Tadeja Tominšek Rihtar: Žrtve druge svetovne vojne v Sloveniji. V: Prispevki za novejšo zgodovino, Ljubljana 2002, str. 121-130.
 Poročilo slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije Koper-Capodistria, 25. julij 2000 
 Circolare N.3 C, Comando Superiore FF.AA. “Slovenia e Dalmazia” ( 2^  Armata )   .
 dr. Možina, Jože: Slovenski razkol, Celjska Mohorjeva družba, Mohorjeva Celovec, Ljubljana, 2019.

Партизанские движения Второй мировой войны
Словенский коллаборационизм
Антикоммунизм
История Словении
Словения